Szélig oder Szelig ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Szelig (* 1966), deutscher Bobsportler
 Viktor Szélig (* 1975), ungarischer Eishockeyspieler

Siehe auch: Selig, Seelig